Portugals herrlandslag i futsal representerar Portugal i futsal för herrar. Laget styrs av Portugals fotbollsförbund, Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal är rankade på plats 4 i världsrankingen (september 2021).

Spelartrupp

Referenser 

Futsallandslag
Futsal
Futsal i Portugal